Antuco hace referencia a varios artículos:

En Chile 
 Antuco, comuna de la provincia de Biobío, con cabecera comunal en el pueblo del mismo nombre.
 Volcán Antuco, en la comuna de Antuco, provincia de Biobío.
 Antuco (centro de esquí), en la ladera del volcán del mismo nombre.
 Tragedia de Antuco, ocurrida en 2005 y en la que murieron 44 conscriptos y un suboficial atrapados por una ventisca a los pies del volcán del mismo nombre.
 Estero Antuco, estero en la comuna de Teodoro Schmidt, provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía. 
 San Antuco, en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, IV Región de Coquimbo. 
 Rincón de Antuco, localidad en la comuna de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua.
 Volcán Antuko, obra teatral sobre la tragedia de Antuco.

En Argentina 
 Antuco (Santiago del Estero), pueblo en la provincia de Santiago del Estero.
 Antuco (Salta), caserío en la provincia de Salta.
 Río Antuco (Salta), río en la provincia de Salta.
 Boratera Antuco, yacimiento en la provincia de Salta.